Pratt steht für:
 Pratt (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Pratt & Whitney, US-amerikanisches Luft- und Raumfahrtunternehmen
 Pratt Institute, Kunsthochschule in New York City
 Pratt-Test, diagnostisches Verfahren bei Krampfadernleiden
 Satz von Pratt, mathematischer Satz der Maßtheorie
 Tiley-Pratt Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Pratt Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 das Pratt-Modell der Isostasie
 Mount Pratt, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Pratt (Kansas)
 Pratt (Kentucky)
 Pratt (Louisiana)
 Pratt (Maryland)
 Pratt (Minnesota), im Steele County
 Pratt (Missouri)
 Pratt (New Hampshire)
 Pratt (West Virginia)
 Pratt City (Alabama)
 Pratt Corner (Massachusetts)
 Pratt Corners (New York)

im Vereinigten Königreich:
 Pratt’s Bottom, Ortsteil von London

Siehe auch:
 Pratts
 Prat
 Pradt
 Prad
 Bratt